Árva Cintia Andrea (Kecskemét, 2002. december 31. –) magyar súlyemelő, junior korosztályban, 59 kg-ban versenyzik.

A Kecskeméti TE-igazolt tagja.

2013-ban kezdte el a súlyemelést. 2016-ban indult el első Európa-bajnokságán, Lengyelországban. 2018-ban 4. lett az ifjúsági olimpiai játékokon Buenos Airesben.

2022-ben Spanyolországban, Leónban került megrendezésre az Euro Cup, melyen bronzérmet szerzett 173 kg-os összetett eredménnyel.

Források 
Oldala a Magyar Olimpiai Bizottság portálon (2022)

2002-ben született személyek
Kecskemétiek
Magyar súlyemelők
Élő személyek